Aeschlen ist der Name folgender Ortschaften:
 des Ortsteils Aeschlen bei Oberdiessbach, Kanton Bern, Schweiz
 des Ortsteils Aeschlen ob Gunten, Kanton Bern, Schweiz